Фаберже — фамилия.

Известные носители:
 Фаберже, Агафон Карлович (1876—1951) — российский ювелир, сын К. Фаберже.
 Фаберже, Густав (1814—1893) — российский ювелир.
 Фаберже, Карл (1846—1920) — российский ювелир, создатель яиц Фаберже, сын Г. Фаберже.
 Фаберже, Татьяна Фёдоровна (1930—2020) — историограф фирмы «Фаберже».

Другое 
 Фаберже — ювелирная компания, основанная в 1842 году в Российской империи.

См. также 
 Музей Фаберже